Arttu Käyhkö (né le  à Joensuu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur finlandais qui a surtout évolué dans les secondes divisions des championnats en Europe. Il aura aussi joué quelques saisons en Amérique du Nord. Il évolua deux saisons avec une université américaine et y joua professionnel lors de la saison 1998-99.

Il termina sa carrière dans la  finlandaise en 2003-04.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 ||Jokipojat Joensuu ||I.Divisioona ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Jokipojat Joensuu ||Jr. A SM-Liiga ||22 ||8 ||4 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Jokipojat Joensuu ||I.Divisioona ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1993-1994 ||Jokipojat Joensuu ||I.Divisioona ||46 ||9 ||8 ||17 ||37 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|rowspan="2"|1994-1995 ||FPS Forssa ||I.Divisioona ||18 ||4 ||5 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Kiekko-67 Turku ||I.Divisioona ||14 ||3 ||6 ||9 ||8 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1994-1995 ||Kiekko-67 Turku ||Liigakarsinta ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Northeastern University ||NCAA ||35 ||6 ||16 ||22 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Northeastern University ||NCAA ||36 ||1 ||15 ||16 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 ||TuTo Turku ||I.Divisioona ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Hermes Kokkola ||I.Divisioona ||9 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 ||Lukko Rauma ||SM-Liiga ||10 ||0 ||0 ||0 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|TPS Turku ||SM-Liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||38 ||5 ||8 ||13 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Solar Bears d'Orlando ||LIH ||23 ||0 ||5 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||14 ||1 ||3 ||4 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Pelicans Lahti ||SM-Liiga ||8 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Jokipojat Joensuu ||I.Divisioona ||10 ||4 ||2 ||6 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Manchester Storm ||IHSL ||15 ||1 ||4 ||5 ||2 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||Newcastle Jesters ||B+H Cup ||12 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Newcastle Jesters ||IHSL ||45 ||4 ||6 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||EK Zell am See ||ÖEL ||31 ||2 ||9 ||11 ||42 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2002-2003 ||Jokipojat Joensuu ||Suomi-sarja ||32 ||9 ||13 ||22 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Jokipojat Joensuu ||Suomi-sarja ||33 ||11 ||30 ||41 ||36 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2

|1991 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références

Article connexe 
Lycée mixte de Joensuu

Naissance en janvier 1973
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du TuTo Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur des Newcastle Jesters
Joueur du EK Zell am See
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Joensuu